Дмитрий Станиславович Хаустов (род. 28 марта 1988 года, Москва) — российский популяризатор философии и литературы, лектор.

Биография 
Родился 28 марта 1988 года в Москве.

В 2009 году окончил Институт Массмедиа РГГУ (квалификационная работа — «„Олимпия“ Лени Рифеншталь как прообраз современного спортивного репортажа», специалист).

С 2013 года читает публичные лекции по философии и литературе.

В 2014 году закончил философский факультет РГГУ (квалификационная работа «Эпифания как центральное понятие эстетической теории Джеймса Джойса», специалист, с отличием).

С 2018 года входит в редколлегию веб-зина о современном искусстве и теории SPECTATE.

Аудиолекции 
 2014−2015 — «Лекции по философии постмодерна»
 2018 — «Постмодерн. Пять вариаций»
 2018−2019 — «Введение в политическую философию»
 2019 — «Делез и Гваттари в пяти вариациях»
 2019 — «Тёмные Теории, или Философия после постмодерна»
 2018−2020 — «Лекции по психоанализу»
 2020 — «Модернизм: туда и обратно»
 2020 — «Философия Мишеля Фуко»

Книги 
 2017 — «Битники: Великий Отказ, или Путешествие в поисках Америки» ISBN 978-5-386-10028-5
 2018 — «Буковски: Меньше, чем ничто» ISBN 978-5-386-10918-9
 2018 — «Лекции по философии постмодерна» ISBN 978-5-386-10531-0
 2019 — «Опасный метод. 5 лекций по психоанализу» ISBN 978-5-386-12282-9
 2019 — «Невинные инквизиторы. Джордж Оруэлл и политическая антропология» ISBN 978-5-386-13447-1
 2020 — «Берроуз, который взорвался» ISBN 978-5-6044581-0-5

Другие проекты 
 Аллен Гинзберг. Вопль. Кадиш. Стихотворения 1952—1960. — СПб.: Подписные издания, 2021 (вступительная статья, комментарии)

Примечания

Ссылки 
 Телеграм-канал XAOSMOS
 Паблик с лекциями ВКонтакте XAOSMOS
 Лекции Дмитрия Хаустова на Mixcloud
 Поляринов А. Интервью с Дмитрием Хаустовым: «Нужно избавиться от идеи, что автор — это инстанция Бога» // Bookmate Journal, 2 апреля 2020, доступно по ссылке.
 Рецензия Андрея Аствацатурова на книгу «Битники» в журнале «Литература двух Америк»
 Рецензия Александра Маркова на книгу «Буковски» в журнале «Новый мир»
 Рецензия на книгу «Буковски» на «Горьком»
 Рецензия на книгу «Опасный метод» на «Горьком»
 Фрагмент книги «Берроуз, который взорвался» на Meduza
 Биргер Л. Рецензия на книгу «Берооуз, который взорвался» // Blueprint, 23 июля 2020, доступно по ссылке
 Напреенко И., Лукоянов Э. Русский лес, который взорвался: за грибами с автором биографии Берроуза // Горький, 13 октября 2020, доступно по ссылке
 Хаустов Д. Любимый философ твоих любимых философов — Дмитрий Хаустов о Гастоне Башляре // Ad Marginem, доступно по ссылке
 Хаустов Д. 5 книг о том, как подступиться к жизни и творчеству Мишеля Фуко // Горький, доступно по ссылке

 «Опасный метод» в топе «The Village»